Вануйто () — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Образована слиянием Левого Вануйто и Правого Вануйто, длина составляет 10 км, устье находится в 109 км по правому берегу реки Обь (Надымская Обь).

Название означает на ненецком языке «река рода Вануйта».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Салехард и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020300212115300035323.

Примечания 

Притоки Надымской Оби
Реки Надымского района